Die Liste der größten Abstände zwischen Autobahnanschlussstellen bietet einen Überblick über die Abstände zwischen zwei Anschlussstellen auf deutschen Autobahnen. Es sind sowohl benachbarte Zu-/Abfahrten, als auch Autobahndreiecke bzw. -kreuze berücksichtigt. Die angegebenen Abstände beziehen sich dabei auf die offizielle Kilometrierung der Bundesanstalt für Straßenwesen.

Liste der größten Abstände zwischen Autobahnanschlussstellen

Literatur 
 Maria Antonia Kühnen: Autobahnverzeichnis 2016 Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach 2016, ISBN 978-3-95606-285-8

!
Autobahnanschlussstellen